Список православных храмов Казахстана на 2021 год. В списке 270 церквей,

Сокращения 
 КАЕ — КОКШЕТАУСКОЙ И АКМОЛИНСКОЙ ЕПАРХИИ
 ААЕ — АСТАНАЙСКОЙ И АЛМАТИНСКОЙ ЕПАРХИИ
 КШЕ — КАРАГАНДИНСКОЙ И ШАХТИНСКОЙ ЕПАРХИИ
 КРЕ — КОСТАНАЙСКОЙ И РУДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
 УСЕ — УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОЙ И СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ЕПАРХИИ
 УЕ — УРАЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ
 ПЭЕ — ПАВЛОДАРСКОЙ И ЭКИБАСТУЗСКОЙ ЕПАРХИИ
 ПБЕ — ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ И БУЛАЕВСКОЙ ЕПАРХИИ
 ШЕ — ШЫМКЕНТСКОЙ ЕПАРХИИ
 ШТЕ — ШЫМКЕНТСКОЙ И ТАРАЗСКОЙ ЕПАРХИИ

Список

См. также 
 Список католических церквей Казахстана

Примечания

Ссылки 
 https://sobory.ru/geo/state/141
 https://stat.gov.kz/api/sbr/download?bucket=SBR_UREQUEST&guid=63174683f110ab00010f7ce7
 https://stat.gov.kz/api/sbr/download?bucket=SBR_UREQUEST&guid=63220039f110ab00011a14ef

Списки зданий и сооружений Казахстана